W58 peut faire référence à :
 Morsure ou coup donné par un crocodile ou un alligator, d’après la classification internationale des maladies ;
 W58, une ogive atomique américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres